Miejscowości w USA:
 Henniker – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Henniker – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack

Gminy w USA:
 Henniker (ang. Henniker Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack